Osoby:
 Ariane – imię żeńskie, francuska forma imienia Ariadna (pochodzącego od postaci z mitologii greckiej)
Astronomia:
 (1225) Ariane – planetoida
Kultura:
 „Ariane” – niemiecki film z 1930 roku, ekranizacja powieści „Ariane, jeune fille russe”
Technika:
 Ariane – rodzina europejskich rakiet nośnych, rozwijana od lat 70. XX wieku:
 Ariane 1
 Ariane 2
 Ariane 3
 Ariane 4
 Ariane 5
 Ariane 6
 „Ariane” – nazwa francuskich okrętów
 Tour Ariane – wieżowiec w Paryżu